Нюрнбергский процесс
Суд народов (фильм)